Vcd eller VCD kan syfta på:

VCD – ett format som används för att lagra film på en CD-skiva, se Video CD
VCD – IATA:s kod för en flygplats i Australien, se Victoria River Downs Airport

Akronymer